Sparta Praag, een voetbalclub uit Praag, Tsjechië
AC Sparta Praha (wielerploeg), een Tsjechische continentale wielerploeg